Rotkiewicz, Rotkowicz:

 Andrzej Rotkiewicz (1931–2016) – matematyk
 Jan Rotkiewicz (1898–1962) – generał dywizji Ludowego Wojska Polskiego i działacz sportowy
 Marcin Rotkiewicz – polski dziennikarz naukowy
 Ryszard Rotkiewicz (* 1938) – polityk PZPR i działacz samorządowy
 Wilhelm Rotkiewicz (1906–1983) – polski inżynier, konstruktor radiowy
 Mark(us) Rot(h)kowicz(tz) (1903–1970) – malarz amerykański pochodzenia łotewskiego (zob. Mark Rothko)

Zobacz też 
 Rutkiewicz